Tswa peut désigner :
 les Tswa, une population du Mozambique
 le tswa, une langue bantoue